Secolo d'oro spagnolo o Siglo de Oro – periodo della storia della Spagna convenzionalmente fissato tra il 1492 e il 1681
 Secolo d'oro olandese (gouden eeuw) – periodo della storia dei Paesi Bassi, che va grossomodo dagli ultimi decenni del Cinquecento alla fine del XVII secolo (1584-1702)
Secolo d'oro portoghese o Século de Ouro – periodo della storia del Portogallo corrispondente agli anni che vanno dal 1415 al 1578 (Portogallo nell'era delle grandi scoperte)
Secolo d'oro inglese – concetto usato per riferirsi al regno di Elisabetta I d'Inghilterra dal 1558 al 1603 (Età Elisabettiana).
Secolo d'oro polacco – periodo di massimo splendore vissuto dalla Repubblica delle Due Nazioni, compreso tra gli ultimi anni di regno della dinastia degli Jagelloni e gli antefatti del diluvio (XVI-XVII secolo)